Wahlkreis 51 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 51
 Landtagswahlkreis 51